Киллиан Сарделла (; родился 2 мая 2002) — бельгийский футболист, защитник клуба «Андерлехт» и сборной Бельгии до 21 года.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру молодёжных командах «Веммел» и «Моленбек», после чего стал игроком академии «Андерлехта». В основном составе дебютировал 9 августа 2019 года в матче высшего дивизиона Бельгии против «Мехелена».

Карьера в сборной 
С 2017 года привлекался к играм футбольных сборных Бельгии до 15, до 16 и до 17 лет. В мае 2018 года принял участие в юношеском чемпионате Европы в Англии, сыграв во всех матчах группового этапа, в четвертьфинале и полуфинале, в котором бельгийцы проиграли итальянцам.

6 сентября 2019 года дебютировал в составе сборной Бельгии до 21 года в матче отборочного турнира к Евро-2021 против Уэльса.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Андерлехта»
 Профиль футболиста на сайте ACFF.be
 Профиль футболиста на сайте Belgianfootball.be 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Андерлехт»